Lamento (aria) - tragische aria in barokopera's en cantates
 Lamento (film) - Duitse speelfilm uit 2007
 Lamento (Knajfel) - compositie van de Russische componist Aleksandr Knajfel
 Lamento (single) - single van de Peruaanse sing-songwriter Gian Marco